Вя́ртсиля () — пограничная грузовая железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 25,3 км линии Маткаселькя — Вяртсиля — Йоэнсуу.

Общие сведения 
Станция территориально расположена в одноимённом посёлке городского типа Сортавальского района Республики Карелии. Путевое развитие состоит из пяти путей. Пассажирское сообщение не производится. Ближайшей станцией с пассажирским сообщением является станция Маткаселькя в 25 км от посёлка Вяртсиля.  В 2018 году произведена полная реконструкция железнодорожной станции: станция оборудована устройствами электрической централизации, а также реконструирована пассажирская платформа и проведён ремонт здания вокзала, считающегося выявленным объектом культурного наследия.

Планы и перспективы 
После реконструкции в сутки смогут работать 10 пар поездов. Рассматриваются варианты маршрутов Петрозаводск – , Петрозаводск – Костомукша – , также чартерные рейсы из Петрозаводска в город Куопио.

История 
Станция Wärtsilä была открыта 1 ноября 1892 года. Решение о строительстве железной дороги от Выборга — до , в том числе и до Иматры, было принято в 1888 году. Работы по строительству были начаты в 1890 году. На сооружении дороги в 1892 году работало 6000 человек. Так, в 1923 году станция Вяртсиля имела в путевом развитии пять станционных путей. Плюс четырёхкилометровый подъездной путь к металлургическому заводу (построен в 1895 году) (в настоящее время Вяртсильский метизный завод).

Как во время Советско-финской войны (1939—1940), так и в период Советско-финской войны (1941—1944), станция неоднократно становилась целью советских бомбардировщиков. Однако финские истребители, базирующиеся в близлежащем аэропорту "Вяртсиля", смогли эффективно изолировать воздушное пространство Вяртсиля от противника.
 
По Московскому мирному договору от 12 марта 1940 года 2/3 территории общины Вяртсиля отошли к СССР. Граница была проведена таким образом, чтоб металлургический завод, железнодорожная станция и большая часть поселка оказались на советской стороне. Население с этих территорий было эвакуировано к 14.00 25 марта 1940 года.

10 июля 1941 года начались активные боевые действия в районе Вяртсиля. К исходу дня боев советский стрелковый полк оставил Вяртсиля и отошел в юго-восточном направлении. На только что занятую станцию Вяртсиля прибыл  главнокомандующий Карл Густав Эмиль Маннергейм. Большая часть поселка, включая  деревянную церковь, была разрушена. С  возвращением населения начались восстановительные работы.

По условиям Московского перемирия от 19 сентября 1944 года Вяртсиля вновь отошел к СССР. На эвакуацию населения была отведена  одна неделя.

Грузо-пассажирское сообщение по станции 
До 1994 года по станции имело место грузо-пассажирское сообщение Сортавала — Маткаселькя — Вяртсиля.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Вяртсиля на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Вяртсиля на railwayz.info
 Паспорт станции Вяртсиля на сайте РЖД.
 Паспорт станции Вяртсиля на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Выборг — Хийтола.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939 г.

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1894 году
Железнодорожные станции по алфавиту
Грузовые станции